42. længdegrad kan henvise til:

 42. vestlige længdekreds
 42. østlige længdekreds